Ibaraki se poate referi la:

 Prefectura Ibaraki, o unitate administrativă în Japonia.
 Orașul Ibaraki, o localitate în prefectura Ibaraki.
 Municipiul Ibaraki, o localitate în prefectura Osaka.